La Gloriosa puede referirse a:
 La Revolución de 1868 o La Gloriosa, levantamiento revolucionario español que tuvo lugar en septiembre de 1868 y supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del período denominado Sexenio Democrático.
 La Revolución Gloriosa (en inglés, Glorious Revolution), también llamada la Revolución de 1688, fue el derrocamiento de Jacobo II en 1688.
 Isla Gloriosa o Islas Gloriosas, posesión francesa en el océano Índico.
 En la poesía medieval castellana (Mester de Clerecía, por ejemplo) refiérese con tal apelativo a la Virgen María que gozaba de gran veneración en aquel tiempo.
 Gloriosa (planta), género de plantas de la familia de las Colchicaceae.
 «La Gloriosa», mote de las Fuerzas Aéreas de la República Española.

Referencias